Híd Terabithia földjére, Katherine Paterson 1977-ben megjelent regénye
Híd Terabithia földjére, 1985-ben készült filmfeldolgozás
Híd Terabithia földjére, Csupó Gábor 2007-es filmfeldolgozása